ISAF kan henvise til flere artikler:

 International Security Assistance Force – NATOs operation i Afghanistan.
 International Sailing Federation – Den internationale sejlsports union.